Арами́с Найт (, род. 3 октября 1999, Вудленд-Хиллз, Лос-Анджелес) — американский актёр. Наиболее известен по роли М. К. в телесериале «В пустыне смерти».

Жизнь и карьера 
Найт родился в Вудленд-Хиллз, Калифорния, 3 октября 1999 года. У него немецкие, восточно-индийские и пакистанские корни. В 2005 году Найт начал сниматься в рекламных роликах и играть второстепенные роли в кино. С тех пор он снялся в гостевых и второстепенных ролях в нескольких телевизионных сериалах, в том числе «Ясновидец», «Морская полиция: Спецотдел», «Остаться в живых», «Декстер» и «Юристы Бостона». В фильме «Игра Эндера» (2013) Найт исполнил роль Боба. Также выделяется его участие в фильмах «Переправа» и «Версия». Кроме того актёр озвучил персонажей нескольких мультфильмов, в том числе «Шрек навсегда».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Киноактёры США